Сочикоатлан има више значења:

 Општина Сочикоатлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Сочикоатлан (Сочикоатлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику